Это список наград и номинаций серии анимационных фильмов «История игрушек». На 2019 год серия состоит из четырех частей. «История игрушек», первый в истории полнометражный фильм с использованием компьютерной анимации, вышел в прокат в 1995 году. Семейный фильм, режиссёром которого стал Джон Лассетер, в мировом прокате заработал более 360 миллионов долларов. Отзывы критиков об этом проекте только положительными, были отмечены новые технические возможности в анимации и остроумный сценарий самого мультфильма. «История игрушек 2» вышла в прокат в 1999 году, режиссёром вновь стал Джон Лассетер. Критики отметили, что «мультфильм моментально стал классикой благодаря сногшибательной анимации». «История игрушек 3», режиссёром которой стал Ли Анкрич, вышла в прокат 12 июня 2010 года и при бюджете в 200 миллионов заработала в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Третья часть франшизы также получила всеобщее признание критиков.

«История игрушек»

История игрушек 2

История игрушек 3

История игрушек 4

Примечания

Комментарии

Источники 
«История игрушек»

«История игрушек 2»

«История игрушек 3»

Ссылки 
  
  
  

История игрушек
И